Wrecking Ball steht für:

 Abrisskugel, englische Bezeichnung
 Wrecking Ball (Album), Musikalbum von Bruce Springsteen aus dem Jahr 2012
 Wrecking Ball (Lied), Lied von Miley Cyrus aus dem Jahr 2013